Skald beziehungsweise Skáld bezeichnet:
 einen höfischen Dichter im mittelalterlichen Skandinavien, siehe Skalde
 eine französische Musikgruppe, siehe Skáld (Band)
 ein Album der norwegischen Band Wardruna